Илья Зимин:
* Зимин, Илья Анатольевич (1972—2006) — российский журналист.
 Зимин, Илья Дмитриевич (род. 1997) — российский фигурист, выступающий в танцах на льду, ранее в парном разряде.